

Personnalités 

 Kazushige Ugaki (1868-1956), général et ministre japonais ;
 Matome Ugaki (1890-1945), amiral japonais.

Fictions 
 Ugaki, série de bande dessinée, par Robert Gigi.